José Uriburu puede referirse a:

 José Uriburu, político argentino, que fue efímeramente gobernador de la Provincia de Salta;
 José Evaristo de Uriburu, político argentino, que fue presidente de su país entre 1895 y 1898;
 José Félix Uriburu, militar argentino, que fue dictador de su país entre 1930 y 1932.
 José Alberto Uriburu (1940), abogado y empresario argentino.